Shamisen, ook wel sangen, traditioneel Japans snaarinstrument.
 Sangen (Geger), plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Sangen (Kajoran), plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java, Indonesië.